Брисеида — персонаж древнегреческой мифологии, одна из центральных фигур сюжета поэмы Гомера «Илиада».
 (655) Брисеида — астероид главного пояса, который был открыт 4 ноября 1907 года.